

Синто 
 Ітіномія (титул) — синтоїстське святилище пергошо класу в Японії.

Топоніми 
Назва топонімів Ітіномія від синтоїстських першокласних провінційних святилищ ітіномія, що розташовані на території геопунтку.

  Ітіномія  — місто в Японії, у префектурі Айті.
  Ітіномія  — містечко в Японії, у префектурі Тіба.
 Ітіномія — колишнє містечко в Японії, у префектурі Айті, в провінції Мікава.
 Ітіномія — колишнє містечко в Японії, у префектурі Кумамото.
 Ітіномія — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хьоґо, в повіті Сісо.
 Ітіномія — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хьоґо, на острові Авадзі.
 Ітіномія — колишнє містечко в Японії, у префектурі Яманасі.

Інше 
 Ітіномія — стародавній титул первістка Імператора Японії.
 Ітіномія — японське прізвище.